Büchtger ist der Familienname von:

 Fritz Büchtger (1903–1978), deutscher Komponist (Sohn von Robert Büchtger)
 Robert Büchtger (1862–1951), deutscher Maler